Рикарду Луиш Шаби Мангаш (, ) — португальский футболист, защитник клуба «Бордо».

Клубная карьера 
Мангаш — воспитанник клубов «Маритиму Ольяненси», «Феррейрас», «Портимау», «Бенфика» и «Тондела». В 2017 году Рикарду подписал контракт с «Авешом», но для получения игровой практики сразу же был отдан в аренду в «Миранделу». В 2019 году Мангаш вернулся в «Авеш». 7 декабря в матче против «Браги» он дебютировал в Сангриш лиге. 2 февраля 2020 года в поединке против «Маритиму» Рикарду забил свой первый гол за «Авеш». Летом того же года Мангаш перешёл в «Боавишту». 19 сентября в матче против «Насьонала» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Рикарду забил свой первый гол за «Боавишту».

Летом 2021 года Мангаш перешёл во французский «Бордо». 15 августа в матче против «Марселя» он дебютировал в Лиге 1. В поединке против «Ланса» Рикарду забил свой первый гол за «Бордо».

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Боавишта»